Een gewonden draad:
Touw
staalkabel, een middel om trekkracht over te brengen
kunststofkabel, een trekkabel van kunststof
een patroon in een breiwerk, dat lijkt op een gewonden touw
 Een (elektrisch geïsoleerde) leiding voor elektriciteit of communicatie:
 Algemeen: kabel (leiding)
elektriciteitsleiding
kabeltelevisie, kabelradio of kabelinternet. Hiermee wordt meestal de coaxkabel bedoeld, hoewel radio, televisie, telefoon en internet ook via de telefoonkabel en glasvezelkabel worden geleverd.
 Kabellengte (1/10 zeemijl), in spreektaal aangeduid als een kabel

Overig:
De kabel, een benaming voor een groep donkere voetbalspelers van het Nederlandse elftal
De Kabel, een Nederlandse organisatie die opkomt voor digitale mensenrechten
Kabel (Heerhugowaard), een buurtschap in de gemeente Heerhugowaard (Noord-Holland)
't Kabel, een buurtschap in de gemeente Haarlemmermeer (Noord-Holland)
Station Kabel, een voormalige halte aan de Lawaspoorweg in Suriname
lettertype Kabel